Aланис Обомсавин (; также Обомосавин; род. 31 августа 1932, , округ Графтон, Нью-Гэмпшир, США) — канадский режиссёр и сценарист индейского происхождения, автор документальных фильмов об индейцах Канады снятых для Канадского национального управления кинематографии. Её наиболее известной работой является документальный фильм «Kaнехсатаке: 270 лет сопротивления» об Окском кризисе 1990 года.

Великий офицер Национального ордена Квебека и компаньон ордена Канады, лауреат премии генерал-губернатора Канады в визуальных и медиа-искусствах.

Биография 
Обомсавин родилась в США. Затем жила в Монреале. В возрасте шести месяцев её мать уехала на родину, в резервацию индейского племени абенаки Оданак в Центральном Квебеке, где Аланис жила до 9 лет. Теофиль Панадис (), двоюродный брат её матери, познакомил Aланис с культурой и историей абенаки, научил её многим традиционным песням и легендам этого народа. Позже, Обомсавин и её родители уехали Труа-Ривьер, где были единственной индейской семьей. Оказавшись изолированной, и мало зная французский и английский языки, Обомсавин лелеяла песни и рассказы своего народа, которые она узнала в резервации.

У Обомсавин есть ребёнок, дочь Кисос Обомсавин (), которая родилась в 1969 году.

Карьера в кино 
Обомсавин сняла свой первый документальный фильм для Канадского национального управление кинематографии Christmas at Moose Factory в 1971 году. По данным на ноябрь 2016 она являлась режиссёром 49 фильмов.

Обомсавин впервые привлекла внимание Канадского национального управления кинематографии в середине 1960-х годов, когда она провела серию концертов для сборов средств на оплату строительства плавательного бассейна в резервации Oданак. Дети в её общине больше не могли купаться в реке Святого Франциска, но и использовать бассейн в соседней общине им не разрешалось, так как он был открыт только для белых жителей. Успех Обомсавин в сборе средств на строительство бассейна для детей Oданака, стал темой получасовой программы CBC-TV, которая была замечена продюсерами Канадского национального управления кинематографии Джо Кёнигом и Бобом Вероллом. Обомсавин, придя на встречу с продюсерами, обнаружила, что Канадское национальное управление кинематографии помимо прочего занимается производством образовательных фильмов для школ.

В результате, Канадское Национальноe Управлениe Кинематографии пригласило певицу и рассказчицу для работы в качестве консультанта на фильме о первых нациях Канады, её аборигенов. Далее, Обомсавин стала снимать собственные фильмы, продолжая при этом бороться за справедливость для её народа. Как говорит Обомсавин, её главной целью является образование окружающего её общества на тему острых вопросов касаюшихся коренных народов Канады.

Работы вне кино 
В 1960 году Обомсавин дебютировала как певица в Нью-Йорке. Она гастролировала в Канаде, США и Европе как исполнительница, одновременно оказывая гуманитарную помощь университетам, музеям, тюрьмам и центрам искусства, также выступала на фестивалях народного искусства. На фолк-фестивале Марипоса () в 1960-х годах Аланис даже заведовала собственной сценой. Её альбом 1988 года Bush Lady собрал традиционные песни народа абенаки, а также оригинальные композиции.

На протяжении более 25 лет Обомсавин работала гравёром и принтмейкером, с выставками в Канаде и в Европе. В её работах часто встречаются изображения матери и ребёнка, они также сочетают в себе материал из её собственных снов с духами животных и историческими событиями. В 2007 году её работы были выставлены в Доме Лакомб () в Квебеке.

Личные награды и почести 
В ноябре 2016 года Обомсавин получила от Торонтской Ассоциации Кинокритиков премию имени канадского телеведущего и журналиста  за значительный вклад в канадское кино и культуру. Также в 2016 году, она получила две высшие награды Квебека. В июне Обомсавин стала Великим офицером Национального ордена Квебека, а в ноябре она получила от провинциального правительства за вклад в кинематограф Квебека Премию кинорежиссёра .

В октябре 2015 года Обомсавин получила Награду за прижизненные достижения от Международного кинофестиваля в Вальдивия (Чили). В феврале 2015 года Монреальская информационно-пропагандистская группа искусств «Художники за мир» () наградили Аланис Премией за прижизненные достижения. В марте того же года она была среди первых 35 человек, награждённых Орденом искусства и литературы Квебека ().

В 2013 году Обомсавин стала почётным членом Королевского общества Канады. В январе 2016 года  объявила, что на 2-й церемонии вручения Премии () Обомсавин получит премию за исключительный вклад в общественные и государственные службы. В 2013 году на Международном Кинофестивале в Торонто, она стала призёром премии Birks Diamond Tribute для Женщины года в кинематографе.

В 2010 году журнал «» объявил Обомсавин новым членом Зала славы канадского кино и телевидения. Весной 2009 года Обомсавин была удостоена специальной ретроспективы во время канадского международного кинофестиваля документального кино  и получила награду фестиваля за выдающиеся достижения. Другая ретроспектива её работ состоялась 14—26 мая 2008 года в музее современного искусства в Нью-Йорке. В том же месяце она была удостоена высокой чести для Канады, получив награду генерал-губернатора Канады в Ридо-холл в Оттаве за выдающиеся достижения в сфере искусств.

В марте 2001 года Обомсавин получила Премию генерал-губернатора Канады в сфере визуальных и медиа-искусств (). Она ябляется Офицером Ордена Канады. Среди других наград Обомсавин также Приз Луминария за достижения от Кинофестиваля в Санта-Фе, Pioneer Award от Международной ассоциации документалистов, Награду за выдающиеся заслуги в качестве режиссёра от Toronto Women in Film and Television’s (TWIFT), премию Канадского фонда первых наций за достижение в сфере искусств () и награду за выдающийся вклад от Канадской ассоциации социологии и антропологии (). Это была первая награда выданная CSAA человеку не работающему в качестве учёного.

В список других званий Обомсавин входят почётное звание от художественного Колледжа Онтарио, звания почётного доктора литературы университетов Йорка, Карлтона и Британской Колумбии (май 2010), почётного доктора права университетов Конкордия, Далхаузи (апрель 2016) и Западного Онтарио (октябрь 2007). Она также преподавала в летнем институте кино и телевидения в Оттаве.

Обомсавин была Председателем совета директоров убежища для женщин первых наций в Монреале и состоит в Консультативном совете коренных народов Канады. Также она была членом правления Студии 1, студии коренных народов при Канадском Национальном Управление Кинематографии (NFB) и бывшим советником по новыми инициативами в кино для цветных женщин и женщин коренных народов при Студии D.

Будучи членом Совета директоров «Голоса коренных народов» (), она была среди инициаторов получения радио лицензии для организации. Как член Советов директоров Телевизионной сети коренных народов (), Обомсавин также является членом Совета Общественного телевидения Вермонта и Международного Национального географического общества.

Вклад Обомсавин в документальный кинематограф и в кино коренных народов был признан настолько важным, что теперь, её именем названы две кинонаграды. С 2010 года,  присуждает «Премию Аланис Обомсавин за лучшый документальный фильм», а начиная с 2011 года «Синема Политика» периодически награждает одного выдающегося режиссёра «Премией Аланис Обомсавин за преданность общественности и социальное противостояние» (), которая была вдохновленна «Бесконечной и вдохновляющей преданностью мисс Обомсавин правам человека и правосудию»

Фильмография 
 1971 — Christmas at Moose Factory
 1972 — History of Manowan: Part 1
 1972 — History of Manowan: Part 2
 1977 — Amisk
 1977 — Mother of Many Children ()
 1979 — Canada Vignettes: Wild Rice Harvest Kenora ()
 1980 — Canada Vignettes: June in Povungnituk — Quebec Arctic
 1984 — Incident at Restigouche ()
 1986 — Richard Cardinal: Cry from a Diary of a Métis Child () — режиссёр/сценарист/продюсер
 1987 — Poundmaker’s Lodge: A Healing Place ()
 1988 — No Address ()
 1991 — Le patro Le Prévost 80 ans après ()
 1991 — Walker
 1993 — Kanehsatake 270 Years of Resistance () — режиссёр/сценарист/продюсер
 1995 — My Name Is Kahentiiosta () — режиссёр/сценарист/продюсер
 1997 — Spudwrench: Kahnawake Man () — режиссёр/сценарист/продюсер
 2000 — Rocks at Whiskey Trench () — режиссёр/сценарист/продюсер
 2002 — Is the Crown at War with Us? () — режиссёр/сценарист/продюсер
 2003 — For John — продюсер
 2003 — Our Nationhood () — режиссёр/сценарист/продюсер
 2005 — Sigwan — режиссёр/сценарист/продюсер
 2006 — Waban-Aki: People from Where the Sun Rises () — режиссёр/сценарист/продюсер
 2007 — Gene Boy Came Home () — режиссёр/сценарист/продюсер
 2009 — Professor Norman Cornett: 'Since when do we divorce the right answer from an honest answer?' ()
 2010 — When All the Leaves Are Gone ()
 2012 — The People of the Kattawapiskak River () — режиссёр/сценарист/продюсер
 2013 — Hi-Ho Mistahey! — режиссёр/сценарист/продюсер
 2014 — Children’s Court Case
 2014 — Trick or Treaty? — режиссёр/сценарист/продюсер
 2016 — We Can’t Make the Same Mistake Twice''
 2017 — Norway House

Примечания

литература 
 Alanis Obomsawin: The Vision of a Native Filmmaker, by Randolph Lewis, published in 2006 by the University of Nebraska Press
 Jerry White, «Alanis Obomsawin, Documentary Form and the Canadian Nation(s)» in: , number 49, pp. 26–36

Ссылки 

 Watch films by Alanis Obomsawin at NFB.ca
 Alanis Obomsawin — femfilm.ca: Canadian Women Film Directors Database
 Senses of Cinema: Great Directors Critical Database
 CBC Digital Archives: Alanis Obomsawin
 Watch Dream Magic, a short film about Alanis Obomsawin created by the Governor General's Performing Arts Award for Lifetime Artistic Achievement

Кинодокументалисты
Персоналии:Индейцы
Женщины-режиссёры Канады
Почётные доктора Университета Конкордия
Почётные доктора Университета Дэлхаузи‎
Почётные доктора Йоркского университета‎
Почётные доктора Университета Британской Колумбии‎
Почётные доктора Университета Макгилла